Awake (despierto, en el idioma inglés) puede referir a:

Literatura y cine 
 Awakenings (n/d), película, título traducido como Despertares;
 Awake (2006), película - protagonizada por Jessica Alba y Hayden Christensen;
 Awake! traducida al español cómo ¡Despertad!, revista editada por los testigos de Jehová;
 Awake, serie de televisión estrenada el 1.º de marzo de 2012.

Música 
 Awake, banda española;
 Awake (1994), álbum de Dream Theater;
 Awake (1996), álbum de Klinik;
 Awake (1997), álbum de Crematory;
 Awake (2000), álbum de Godsmack;
 Awake (2003), álbum de Bleed the Dream;
 Awake: The Best of Live (2004), álbum de Live;
 Awake (2005), álbum de L'arc~en~Ciel;
 Awake (2006), álbum de Josh Groban;
 Awake (2009), álbum de Skillet
 "Awake" es el título de una canción de Black Rebel Motorcycle Club en el álbum BRMC;

Miscelánea 
 Awake, virus informático.